est un personnage fictif de l'univers Saint Seiya. Général Marinas, Kaasa est le gardien du pilier de l'Océan Antarctique.

Le chasseur de Cœur 
Après la défaite des Généraux Bian de l'hippocampe et Io de Scylla, les Chevaliers de Bronze Seiya de Pégase, Hyôga du Cygne et Shun d'Andromède se dirigèrent vers le pilier de l'Antarctique. Arrivés sur place, ils furent tous victime d'illusions. 
Ces illusions étaient l'œuvre de Kaasa, Général des Lyumnades, gardien du pilier de l'Antarctique ; il était connu comme étant particulièrement vicieux et redoutable, notamment à cause de sa faculté à lire dans le cœur de ses adversaires afin de les torturer en utilisant leurs souvenirs d'êtres chers.
C'est pour cette raison que le Général des Lyumnades était connu sous le surnom de "Chasseur de Cœur"

Celui qui n'éprouvait rien 
N'arrivant pas en même temps sur place, les Chevaliers de Bronze affrontèrent donc à tour de rôle le Général Marinas qui réussit à vaincre successivement Seiya (en prenant l'apparence de Marine), Hyôga (en prenant l'apparence du chevalier d'or Camus du Verseau) et Shun (en prenant l'apparence de son frère Ikki).

Tous furent vaincu car, pensant être en présence d'un être cher, ils baissèrent leur garde, permettant à ce moment précis à Kaasa de frapper et tuer ses adversaires.

Après cette série de victoires pour le Général Marinas, arriva Ikki, le chevalier de bronze du Phénix.
Ikki enragea à l'idée que quelqu'un puisse utiliser les pensées les plus intimes d'une personne pour la vaincre. Kaasa passa à l'action et pris alors l'apparence de Shun, frère du chevalier Phénix. Malheureusement pour le Général Marinas, cette illusion n'eut pas l'effet escompté et Kaasa fut victime d'une violente riposte de son adversaire.

Blessé, et ne comprenant pas pourquoi l'illusion ne fonctionnait pas, le Général des Lyumnades refit une tentative. Il reprit l'apparence de Shun, mais le chevalier Phénix n'hésita pas à frappa à nouveau son "frère". Nouvel échec et nouvelle riposte donc, encore plus violente que la dernière, puisque Ikki frappa en plein cœur. mourant et effrayé, Le Général Marinas se demanda comment un homme pouvait faire preuve de tant d'inhumanité. 

Décidé à en finir avec ce Marinas, Ikki déclencha son attaque "Ho Yoku TenSho" qui terrassa son adversaire.
Sur le point de mourir, et toujours décidé à découvrir le point faible du chevalier Phénix, Kaasa sonda à nouveau le cœur de son adversaire. 

Kaasa éprouva un dernier sentiment de satisfaction avant de mourir en ayant finalement découvert le point faible d'Ikki: Esméralda. Mais trop tard.

Écaille 
L'écaille de Kaasa représente une Lymnades, créature mythologique qui lisait dans l'âme des hommes afin de les dévorer.

Technique 
Salamander Shock 
Illusions des Lyumnades

Voix 
Dans la version originale, Kaasa est doublé par Yamada Keaton. Dans la version Française, il est doublé par Éric Legrand (dont la voix avait été modifiée par ordinateur).

Marinas de Poséidon
Personnage de fiction européen